Il doppio del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tim Gullikson che hanno battuto in finale Pat Du Pré e Marty Riessen 6–3, 6–7, 8–6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 Pat Du Pré /  Marty Riessen (finale)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Surrey Grass Court Championships 1979